Анжу-Сицилийский дом или Анжуйская династия Капетингов () — ветвь дома Капетингов, правившая в Неаполитанском королевстве, Сицилии, Венгрии и Польше в XIII—XV веках. В XV веке на неаполитанском престоле её сменил младший Анжуйский дом.

История рода

Карл I Анжуйский 

Основателем рода был младший сын короля Франции Людовика VIII — Карл I Анжуйский (21 марта 1227 — 7 января 1285), король Сицилии в 1266—1282, Неаполя с 1266, граф Анжу и Мэна с 1246, граф Прованса и Форкалькье с 1246, титулярный король Иерусалима с 1277, король Албании с 1272, князь Ахейский с 1278.

В 1246 году Карл был посвящён в рыцари и получил богатые апанажи Анжу и Мэн, завещанные ему отцом (при условии, что родится сын). В 1246 году посредством брака с Беатрисой Прованской, младшей дочерью Раймона Беренгера V, графа Прованса и Форкалькье, Карл унаследовал владения тестя.

Папы римские уже довольно долго вели борьбу с представителями дома Гогенштауфенов за Сицилийское королевство. В 1258 году королём Сицилии стал незаконный сын императора Фридриха II Манфред. Желая сместить Манфреда, папы искали правителя, который мог бы завоевать королевство. В итоге выбор пал на Карла Анжуйского. 28 июня 1265 года Карла официально провозгласили королём Сицилии. К концу года Карл при посредничестве папы собрал деньги, которые были необходимы для кампании против Манфреда и в октябре набранная им армия выступила из Лиона и прибыла в Рим в январе 1266 года. 6 января Карл в соборе святого Петра был коронован как король Сицилии. 20 января Карл со всеми силами выступил на завоевание Сицилийского королевства. 26 февраля около Беневента состоялась битва с армией, возглавляемой Манфредом. В результате армия Манфреда была разбита, а сам он убит. 7 марта Карл торжественно въехал в Неаполь, ставший столицей его королевства. 23 августа 1268 года состоялась битва при Тальякоццо, в результате которой армия Карла разбила Конрадина, племянника Манфреда. Сам Конрадин был схвачен и публично обезглавлен в Неаполе 29 октября 1268 года.

Позже Карл ещё сильнее увеличил свои владения. В мае 1267 года, изгнанный последний император Латинской империи Балдуин II передал Карлу сюзеренитет над Ахейским княжеством и сюзеренитет над большинством островов Эгейского моря. Договор был скреплен обручением сына Балдуина, Филиппа, и дочери Карла Беатрисы, причём в случае бездетности Филиппа все права на империю должны были отойти к Карлу. Одновременно Карл заключил договор и с князем Ахейским Гильомом II де Виллардуэном, который рад был признать своим сюзереном сильного правителя. Ища союзников, Карл заключил также договор с королём Венгрии Белой IV, договорившись о браке дочери, Изабеллы, с венгерским принцем Ласло, внуком Белы, и сестры Ласло, Марии, с наследником Карла, будущим Карлом II. Благодаря этому браку Анжуйская династия позже взошла на венгерский трон.

В 1277 года в Карл был признан также королём Иерусалимского королевства, свои права на которое 15 января передала ему Мария Антиохийская в обмен на пожизненную ренту. В 1278 году умер князь Ахейский Гильом II. По условиям договора с Карлом княжество перешло к сыну Карла, Филиппу, и его жене Изабелле. От имени Филиппа стал править Карл.

В начале 1282 года Карл был одним из самых могущественных монархов Европы. Но он упустил из виду своих врагов, изгнанников из Сицилийского королевства, нашедших пристанище при дворе короля Арагона Хайме I, старший сын и наследник которого, Педро, был женат на дочери Манфреда, Констанции, которая осталась единственной наследницей Гогенштауфенов после гибели Конрадина. Педро стал королём после смерти отца в 1276 году. Он поддерживал изгнанников, которые организовали заговор против Карла. Восстание началось на Пасху, 29 марта 1282 года. За один день было вырезано около 2000 французов в Палермо, а город перешёл под контроль восставших. Это событие получило название Сицилийская вечерня. По примеру Палермо начались восстания и в других городах. Собрав армию, Карл в июне переправился через пролив и в августе приступил к военным действиям в Мессине. Восставшие, понимая, что в одиночку им не выстоять, отправили гонцов к Педро Арагонскому, предложив ему Сицилийскую корону. Педро принял предложение и 30 августа 1282 года он во главе огромной армии высадился в Трапани, по пути в Палермо сицилийцы приветствовали его, и уже 4 сентября 1282 года он короновался в Палермо как король Сицилии. Разгорелась война между Карлом и Педро. В результате этой войны старший сын Карла, Карл Салернский попал в плен и был спасен от казни только вмешательством Констанции, жены Педро. Несмотря на организованный папой крестовый поход против Арагона, в котором приняла участие французская знать во главе с королём Франции Филиппом III (племянником Карла), арагонцы сохранили контроль над Сицилией. А 7 января 1285 года умер Карл I. Регентом королевства был назначен Роберт II д’Артуа.

Второй сын Карла, Филипп, князь Ахейский, умер при жизни отца. Единственный оставшийся в живых сын, Карл II Хромой, находившийся в арагонском плену, был вынужден в 1287 году заключить с королём Арагона невыгодный договор, по которому Сицилия отходила к арагонскому дому. Кроме того он обязался заплатить за освобождение большую сумму. Но папа не утвердил договор, поэтому Карл остался в плену. Только в 1289 году Карл получил свободу и был коронован папой как король Сицилии. Вскоре война снова возобновилась. Она продолжалась до 1302 года, когда Карл заключил мирный договор с королём Сицилии Федериго II, признав за ним титул короля Сицилии.

К этому моменту из огромных владений отца у Карла II осталась только континентальная часть Южной Италии, получившая название Неаполитанского королевства, и Прованс, а также Дураццо. Анжу и Мэн Карл передал в 1290 года в качестве приданого своей дочери Маргарите, вышедшей замуж за Карла Валуа, брата короля Франции Филиппа IV. Иерусалимское королевство было захвачено Генрихом II де Лузиньяном, королём Кипра в 1286 году, хотя Карл и его потомки продолжали носить титул королей Иерусалима, не признав потери королевства. При этом в 1290 году папа римский признал королём Венгрии старшего сына Карла II, Карла Мартелла.. Но венгры избрали своим королём последнего представителя династии Арпадов — Андрея III. В 1291 году Карл Мартелл был коронован в Венгрии, но фактически не правил. В 1295 году он умер от чумы, оставив малолетнего сына, который унаследовал права на венгерскую корону.

Карл II умер в 1309 году. От брака с Марией Венгерской он оставил многочисленное потомство. От старшего сына, Карла Мартела, пошла венгерская ветвь. Наследником Неаполитанского королевства должен был стать второй сын, Людовик (1274—1297), но он избрал духовную карьеру и в 1295 году отрёкся от своих прав. Он в 1297 году был избран епископом Тулузы, но в том же году умер. В 1317 году он был канонизирован. Неаполитанское королевство и Прованс в итоге унаследовал его старший из оставшихся в живых сын — Роберт (1277—1343), ставший родоначальником Неаполитанской ветви. Четвёртый сын, Филипп I (1278—1332), унаследовал Таранто, став родоначальником Тарентской ветви. Следующий из оставшихся в живых сыновей, Пьер (1292—1315) получил графство ди Гравина. Он умер бездетным. А самый младший из сыновей, Джованни (1294—1336), получил герцогство Дураццо, в которое вошли албанские владения дома. Он стал родоначальником ветви Дураццо.

Венгерская ветвь 
Старшая ветвь Анжу-Сицилийского дома, родоначальником которой был старший сын Карла II, Карл Мартелл (1271—1295), титулярный король Венгрии. От брака с Клеменцией, дочерью императора Священной Римской империи Рудольфом I Габсбургом он оставил сына, Карла Роберта (1288—1342), а также двух дочерей — Беатрис, выданную за Жана II, дофина Вьеннского, и Клеменцию, ставшую второй женой короля Франции Людовика X.

Карл Роберт, унаследовавший от отца права на венгерский трон, был вынужден бороться с другими претендентами на престол — сначала с королём Вацлавом III Чешским, затем с герцогом Оттоном III Баварским. Но в итоге он вышел победителем и в 1308 году стал королём Венгрии. За время правления Карл Роберт обуздал движение баронов, многократно вёл войны с Венецией, которой вынужден был уступить Далмацию, и с Сербией. В 1330 году он предпринял неудачный поход против Валахии. Смуты по престолонаследию в Неаполе поставили короля и Венгрию в тяжелое положение. Тем не менее, ему удалось получить для своего сына Андрея (1327—1345) руку наследницы неаполитанского престола Джованны I, а в 1339 году его наследник, Людовик был объявлен наследником дяди, польского короля Казимира III, последнего короля Польши из династии Пястов.

Карл Роберт был женат 4 раза, но только от четвёртого брака с Елизаветой, дочерью Владислава Локотка, короля Польши, у него были дети. Кроме Людовика и Андрея до совершеннолетия дожил ещё Стефан (1332—1354), герцог Трансильвании, Славонии, Хорватии и Далмации. От брака с Маргаритой Баварской, дочерью императора Людовика IV Баварского, Стефан оставил умершего ребёнком сына Иоанна (1354—1363), князя Славонии, и дочь Елизавету (1329—1374), выданную замуж за его родственника Филиппа II Тарентского.

Людовик I Великий (1326—1382) был последним (и самым известным) представителем венгерской ветви по мужской линии. Он унаследовал венгерскую корону в 1342 году. В 1348 году он предпринял поход в Неаполь, где был убит его брат Андрей. Людовику I пришлось вести упорную борьбу с венецианцами за обладание Далмацией, но наконец он сломил их и заставил в 1356 году признать Далмацию за Венгрией.

В 1365 году он двинулся против болгарского царя Ивана Шишмана и завоевал Видин, но не мог удержаться здесь, так как Иван Шишман объединился с османами. Последние при Людовике не тревожили Венгрии, поскольку были заняты боевыми действиями против Византии. По смерти Казимира III Великого в 1370 году Людовик I, как сын сестры бездетного Казимира, беспрепятственно получил польскую корону, объединив Польшу и Венгрию.

Людовик Великий был дважды женат. Первая жена, Маргарита Люксембургская, дочь императора Карла IV Люксембургского, умерла рано, а после её смерти Людовик женился на Елизавете Котороманич, дочери бана Боснии Степана Котроманича. От второго брака он имел трёх дочерей — Екатерину (1366—1377), умершую при жизни отца, Марию (1371—1392) и Ядвигу (1372—1399). Стараясь сохранить целость государства, король объявил единственной наследницей свою старшую дочь Марию, бывшую помолвленной с Сигизмундом, сыном императора Карла IV. Но после смерти Людовика I в 1382 году началась борьба за власть, и государство Людовика распалась. Ядвига стала королевой Польши (её выдали замуж за великого князя Литовского Ягайло, принявшего католичество с именем Владислав II), а Мария — Венгрии.

После смерти Ядвиги в 1399 году ветвь угасла.

Неаполитанская ветвь 
Угасла в 1382 году.

Тарентская ветвь 
Угасла в 1374 году.

Ветвь Дураццо 
С угасанием старшей линии в 1435 году, в результате отдельных спорных решений последнего правящего монарха, на большинство владений Дома Анжу-Дураццо были предъявлены претензии представителями Дома Валуа-Анжу и Дома Трастамара.

Представители рода

Короли Неаполя

Старшая ветвь 
 1266—1285 : Карл I Анжуйский (1226—1285)
 1285—1309 : Карл II (1254—1309)
 1309—1343 : Роберт (1277—1343)
 1343—1382 : Джованна I (1326—1382)

Ветвь Дураццо 
 1382—1386 : Карл III Дураццо (1345—1386)
 1386—1414 : Владислав (1377—1414)
 1414—1435 : Джованна II (1373—1435)

короли Венгрии 
 1290—1295 : Карл Мартелл (1271—1295) (титулярный король)
 1308—1342 : Карл I Роберт (1288—1342)
 1342—1382 : Людовик (Лайош) I Великий (1326—1382)
 1382—1395 : Мария (1371—1385)
 1385—1386 : Карл II Дураццо (1345—1386), король Неаполя (Карл III)

Короли Польши 
 1370—1382 : Людовик (Лайош) I Великий (1326—1382), король Венгрии
 1382—1399 : Ядвига (1372—1399)

Герцоги Дураццо 
 1309—1336 : Джованни (1294—1336)
 1336—1348 : Карл I (1323—1348)
 1348—1368 : Джованна (1344—1387)

Князья Тарентские 
 1309—1336 : Филипп I Тарентский (1278—1332)
 1336—1364 : Роберт Тарентский (1315—1364)
 1364—1374 : Филипп II Тарентский (1329—1374)

Князья Ахейские 
 1266—1285 : Карл I Анжуйский (1226—1285), король Сицилии
 1285—1289 : Карл II (1254—1309), король Неаполя
 1307—1313 : Филипп I Тарентский (1278—1332)
 1318—1333 : Джованни Дураццо (1294—1336)
 1346—1364 : Роберт Тарентский (1315—1364)
 1370—1373 : Филипп II Тарентский (1329—1374)
 1373—1381 : Джованна I Неаполитанская (1326—1382)
 1383—1386 : Карл III Дураццо (1345—1386)
 1386—1414 : Владислав Дураццо (1377—1414)

Герцоги Калабрийские 
 1325—1328 : Карл (герцог Калабрийский) (1298—1328)
 1333—1343 : Джованна I Неаполитанская (1326—1382)
 1333—1345 : Андрей Венгерский (1327—1345)
 1345—1348 : Карл Мартелл (1345—1348)

Графы ди Гравина 
 1309—1315 : Пьер (1292—1315), граф ди Гравина
 1315—1336 : Джованни (1294—1336)
 1336—1348 : Карл I (1323—1348)
 1348—1362 : Людовик (1324—1362), граф ди Гравина
 1324—1385 : Карл II (1345—1386), король Неаполя и Венгрии

Генеалогия 
Ветви:
 Венгерская
 Неаполитанская
 Тарентская
 Дураццо
 Людовик VIII}, король Франции
 │
 ├─>Людовик IX Святой, король Франции
 │  │
 │  └─>Капетинги
 │
 ├─>Роберт I (1216-1250), граф д’Артуа
 │  │
 │  └─>дом д’Артуа
 │
 └─>Карл I Анжуйский (1226-1285), король Сицилии, Иерусалима, граф Анжу, Мэна, Прованса и Форкалькье
    X 1) Беатриса Прованская (1234 — 23 сентября 1267)
    X 2) Маргарита Бургундская (1250 − 04 сентября 1308)
    │
    ├1>Людовик (1248-1248)
    │
    ├1> Бланка (1250-1269)
    │   X Роберт III (граф Фландрии), граф Фландрии
    │
    ├1> Беатриса (1252-1275)
    │   X Филипп де Куртене, титулярный император Константинополя
    │
    ├1>Карл II Хромой (1254-1309), граф Анжу и Мэна, король Неаполя 
    │  X Мария Венгерская (ок. 1257-1323)
    │  │
    │  │   Венгерская ветвь
    │  ├─>Карл Мартелл (1271-1295), титулярный король Венгрии
    │  │  X Клеменция Габсбург (ок.1262 - после 1293)
    │  │  │
    │  │  ├─>Карл I Роберт (1288-1342), король Венгрии
    │  │  │  X 1) Мария Галицкая
    │  │  │  X 2) Мария Бытомская (ум. 1317)
    │  │  │  X 3) Беатриса Люксембургская (1305-1319)
    │  │  │  X 4) Елизавета Польская (1305-1380)
    │  │  │  │
    │  │  │  ├3>ребёнок (1319-1319)
    │  │  │  │
    │  │  │  ├4>Карл (1321-1321)
    │  │  │  │
    │  │  │  ├4>Ладислав (1324-1329)
    │  │  │  │
    │  │  │  ├4>Людовик I Великий (1326-1382), король Венгрии и Польши
    │  │  │  │  X 1) Маргарита Люксембургская (1335-1349)
    │  │  │  │  X 2) Елизавета Боснийская (ок. 1340 - до 1387)
    │  │  │  │  │
    │  │  │  │  ├2>Мария (1365-1366)
    │  │  │  │  │
    │  │  │  │  ├2>Екатерина (1366-1377)
    │  │  │  │  │
    │  │  │  │  ├2>Мария (1371-1385), королева Венгрии
    │  │  │  │  │  X Сигизмунд Люксембургский (1368-1437), император Священной Римской империи
    │  │  │  │  │
    │  │  │  │  └2>Ядвига (1372-1399), королева Польши
    │  │  │  │     X Владислав II Ягайло (ок.1351-1434), великий герцог Литовский, король Польши
    │  │  │  │
    │  │  │  ├4>'''Андрей Венгерский (1327-1345), герцог Калабрийский
    │  │  │  │  x Джованна I (1326-1382), королева Неаполя
    │  │  │  │  │
    │  │  │  │  └─>Карл Мартелл (1345-1348), герцог Калабрийский
    │  │  │  │
    │  │  │  ├4>Екатерина (-1355)
    │  │  │  │  X Генрих II (1316/1324-1343/1345), герцог Силезско-Свидницкий
    │  │  │  │
    │  │  │  └4>Иштван (1332-1354), герцог Трансильвании, Славонии, Хорватии и Далмации
    │  │  │     X Маргарита Баварская (1325-1374)
    │  │  │     │
    │  │  │     ├─>Елизавета Славонская (1352-1380)
    │  │  │     │  X Филипп II (1329-1374), князь Тарентский
    │  │  │     │
    │  │  │     └─>Иоанн Славонский (1354-1363)
    │  │  │
    │  │  ├─>Беатрис (1290-1354)
    │  │  │  X Жан II де Ла Тур-дю-Пэн (1274-1319), дофин Вьеннский
    │  │  │
    │  │  └─>Клеменция Венгерская (1293-1328)
    │  │     x Людовик X Сварливый (1289-1316), король Франции
    │  │
    │  ├─>Маргарита (1273-1299), графиня Анжу и Мэна
    │  │  X Карл Валуа (1270-1325), граф Валуа, Алансона, Перша, Шартра, Анжу, Мэна
    │  │
    │  ├─>Людовик (1275-1298), епископ Тулузы
    │  │
    │  │   Неаполитанская ветвь
    │  ├─>Роберт I Добрый (1277-1343), король Неаполя
    │  │  X 1) Иоланда Арагонская (1273-1302/1303)
    │  │  X 2) Санча Майоркская (ок.1285-1345)
    │  │  │
    │  │  ├1>Карл (1298-1328), герцог Калабрийский
    │  │  │  X 1) Екатерина Габсбург (1295-1323)
    │  │  │  X 2) Мария де Валуа (1309-1328)
    │  │  │  │
    │  │  │  ├1>Мария (1322-1328)
    │  │  │  │
    │  │  │  ├2>Джованна I (1326-1382), королева Неаполя
    │  │  │  │  x 1) Андрей Венгерский (1327-1345), герцог Калабрийский
    │  │  │  │  x 2) Людовик Тарентский (1308-1362)
    │  │  │  │  x 3) Хайме III (1336-1375), титулярный король Майорки
    │  │  │  │  x 4) Оттон (1320-1398), герцог Брауншвейг-Грубенхагена
    │  │  │  │
    │  │  │  ├2>Карл Мартин (1327-1327)
    │  │  │  │
    │  │  │  └2>Мария (1328-1366)
    │  │  │     x 1) Карл (1323-1348), герцог Дураццо
    │  │  │     x 2) Роберт (ум.1354), сеньор де Бо
    │  │  │     x 3) Филипп II (1329-1374), князь Тарентский
    │  │  │
    │  │  └2>Людовик (1301-1310)
    │  │
    │  │   Тарентская ветвь
    │  ├─>Филипп I (1278-1332), князь Тарентский и Ахейский
    │  │  x 1) Тамара Ангелина Комнина (ум.1311)
    │  │  x 2) Екатерина де Валуа-Куртене (1301-1346)
    │  │  │
    │  │  ├1>Карл Тарентский (1296-1315), князь Ахейский
    │  │  │  X N Савойская (1303-?)
    │  │  │
    │  │  ├1>Филипп (1297-1330)
    │  │  │  X Иоланда Арагонская (1310-после 1353)
    │  │  │
    │  │  ├1>Джованна (1297-1317)
    │  │  │  X Ошим I де Барбарон (1282-1320), царь Киликийской Армении
    │  │  │
    │  │  ├1>Маргарита (1298-1340)
    │  │  │  X Готье VI де Бриенн (ум.1356), герцог Афинский
    │  │  │
    │  │  ├1>Бланка (ум.1338)
    │  │  │  X Раймон Беренгер Арагонский (1308-1364), граф Ампурьяса
    │  │  │
    │  │  ├1>Мария (ум. ребёнком)
    │  │  │
    │  │  ├2>Роберт (1315-1364), князь Тарентский и Ахейский
    │  │  │  X Мария де Бурбон (1315-1387)
    │  │  │
    │  │  ├2>Людовик (1320-1362), король Неаполя
    │  │  │  x Джованна I (1326-1382), королева Неаполя
    │  │  │  │
    │  │  │  ├─>Екатерина (1347-1364)
    │  │  │  │
    │  │  │  └─>Франсуаза (1349-1352)
    │  │  │
    │  │  ├2>Маргарита (1325-1380)
    │  │  │  x Франсуа I де Бо (1330-1422), герцог Андрии
    │  │  │
    │  │  ├2>Мария (ум.1368), аббатиса в Конверсано
    │  │  │
    │  │  └2>Филипп II (1329-1374), князь Тарентский
    │  │     X 1) Мария Калабрийская (1328-1366)
    │  │     X 2) Елизавета Славонская (1352-1380)
    │  │     │
    │  │     ├1>Филипп (1356-молодым)
    │  │     │
    │  │     ├1>Карл (1358-молодым)
    │  │     │
    │  │     ├1>Филипп (1360-молодым)
    │  │     │
    │  │     ├1>ребёнок (1362-1362)
    │  │     │
    │  │     ├1>ребёнок  (1364-1364)
    │  │     │
    │  │     └2>Филлипп (1371-молодым)
    │  │
    │  ├─>Бланка (1280-1310)
    │  │  X Хайме II Арагонский (1267-1327), король Арагона
    │  │
    │  ├─>Раймонд Беренгер (1281-1307)
    │  │
    │  ├─>Жан (1283-после 1308), священник
    │  │
    │  ├─>Тристан (1284-1286)
    │  │
    │  ├─>Элеонора (1289-1341)
    │  │  X Федериго II (1272-1337), король Сицилии
    │  │
    │  ├─>Мария (1290-1347)
    │  │  X 1) Санчо I (1276-1324), король Майорки
    │  │  X 2) Хайме Арагонский (1298-ок. 1335), барон де Эхерика
    │  │
    │  ├─>Пьер (1292-1315), граф ди Гравина
    │  │
    │  │   Ветвь Дураццо
    │  ├─>Джованни (1294-1336), герцог Дураццо, князь Ахейский
    │  │  X 1) Матильда де Эно (1293-1331)
    │  │  X 2) Агнеса Перигорская (ум.1345)
    │  │  │
    │  │  ├2>Карл (1323-1348), герцог Дураццо
    │  │  │  x Мария Калабрийская (1328-1366)
    │  │  │  │
    │  │  │  ├─>Людовик (1343-1344)
    │  │  │  │
    │  │  │  ├─>Джованна (1344-1387), герцогиня Дураццо
    │  │  │  │  X 1) Людовик д'Эврё (1341-1376), граф де Бомон-ле-Роже
    │  │  │  │  X 2) Роберт IV д’Артуа (1356-1387), граф д'Э
    │  │  │  │
    │  │  │  ├─>Агнеса (1345-1388)
    │  │  │  │  X 1) Кансиньорио I делла Скала (1340-1375), сеньор Вероны
    │  │  │  │  X 2) Жак де Бо (1353-1383), князь Тарентский и Ахейский
    │  │  │  │
    │  │  │  ├─>Клеменция (1346-1363)
    │  │  │  │
    │  │  │  └─>Маргарита (1347-1412)
    │  │  │    X Карл III (1345-1386), король Неаполя и Венгрии
    │  │  │
    │  │  ├2>Людовик (1324-1362), граф ди Гравина
    │  │  │  X Маргарита де Сан-Северино
    │  │  │  │
    │  │  │  ├─>Людовик (1344-молодым)
    │  │  │  │
    │  │  │  ├─>Карл III (1345-1386), король Неаполя и Венгрии
    │  │  │  │  X Маргарита Дураццо (1347-1412)
    │  │  │  │  │
    │  │  │  │  ├─>Мария (1369-1371)
    │  │  │  │  │
    │  │  │  │  ├─>Джованна II (1373-1435), королева Неаполя
    │  │  │  │  │  X 1) Вильгельм (1370-1406), герцог Штирии, Каринтии и Крайны, граф Тироля
    │  │  │  │  │  X 2) Жак II де Бурбон (1370-1438), граф де Ла Марш
    │  │  │  │  │
    │  │  │  │  └─>Владислав (1377-1414), король Неаполя
    │  │  │  │     X 1) Констанция Кьярамонте
    │  │  │  │     X 2) Мария де Лузиньян (1381-1404)
    │  │  │  │     X 3) Мария д'Энгиен (1370-1446)
    │  │  │  │
    │  │  │  └─>Агнеса (1347-молодой)
    │  │  │
    │  │  ├2>Роберт (1326-1356)
    │  │  │
    │  │  └2>Стефан (1328-)
    │  │
    │  └─>Беатриса (1295-1321)
    │     X 1) Аццо VIII д'Эсте (после 1263-1308), сеньор Феррары, Модены и Реджио
    │     X 2) Бертран III де Бо (ум.1351), сеньор де Берр
    │
    ├1> Филипп (1256-1277), князь Ахейский
    │   X Изабелла де Виллардуэн (1263-1312), княгиня Ахейская
    │
    ├1> Роберт (1258-1265)
    │
    └1> Елизавета (1261-1300)
        X Ласло IV Кун (1262-1290), король Венгрии

Эволюция гербов Анжу-Сицилийского дома

Примечания

Литература

Ссылки 
 Генеалогия Анжу-Сицилийского дома на сайте Мирослава Марека 
 Сайт Foundation for Medieval, короли Сицилии 

 
История Сицилии
Персоналии:Сицилия